Shanghai Masters 2013 (Bank of Communication Shanghai Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 22 september 2013 i Shanghai Grand Stage i Shanghai, Kina.

Ding Junhui vann turneringen efter att ha slagit Xiao Guodong i finalen med 10–6.

Kval
Kvalet spelades mellan 7 och 10 augusti 2013 i Doncaster, England. De 16 vinnarna gick vidare till huvudturneringen där åtta av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot 8 kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Åtta av de 16 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare 16–17 september 2013 i Shanghai. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor
snooker.org

2013 i Kina
Snookersäsongen 2013/2014
2013